Модибо Саньян (; 14 апреля 1999, Сен-Дени, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Реал Сосьедад», выступающий на правах аренды за «Утрехт». Участник летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Клубная карьера 
Саньян — воспитанник клуба «Ланс». 30 января 2018 года в матче против Сошо он дебютировал в Лиге 2. В 2019 году Модибо перешёл в испанский «Реал Сосьедад», но был оставлен в аренде в «Лансе». В начале 2020 года Саньян на правах аренды перешёл в «Мирандес». 16 февраля в матче против  он дебютировал в Сегунде. По окончании аренды Модибо вернулся в «Реал Сосьедад». 3 октября в матче против «Хетафе» он дебютировал в Ла Лиге. 

Летом 2021 года Саньян был арендован португальским клубом «Тондела». 13 сентября в матче против «Эшторил-Прая» он дебютировал в Сангриш лиге. 14 мая 2022 года в поединке против «Боавишты» Модибо забил свой первый гол за «Тондела».

Международная карьера 
В 2021 году Саньян принял участие в Олимпийских играх в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команду Мексики и Японии.

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Примечания

Ссылки 

Футболисты Франции
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки олимпийской сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Мирандес»
Игроки ФК «Тондела»